Little Lost Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Little Lost Creek (Alabama), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Arkansas), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Indiana), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Newton County, Missouri), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Warren County, Missouri), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Washington County, Missouri), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Ohio), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Oregon), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Pennsylvania), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Polk County, Tennessee), Zufluss zum Big Lost Creek 
 Little Lost Creek (White County, Tennessee), Zufluss zum Big Lost Creek 
 Little Lost Creek (Utah), Zufluss zum Lost Creek 
 Little Lost Creek (Wyoming), Zufluss zum Deep Creek